2 miejscowości w Polsce:

 Bartkówka – opuszczona wieś w woj. podkarpackim, w gminie Dynów
 Bartkówka – osada leśna w woj. śląskim, w gminie Kłobuck